El término partido o distrito judicial puede referirse:

En España  un partido judicial es una unidad territorial para la administración de justicia.
En Colombia un distrito judicial es una división administrativa del Poder Judicial.
En México, Perú y en otros países de América Latina es una de las divisiones administrativas judiciales.